Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

France 
86e régiment d'artillerie
86e régiment d'infanterie
86e régiment d'infanterie territoriale
86e régiment de marche

Royaume Uni 
 durant la guerre franco-anglaise et la guerre d'indépendance des États-Unis

Homonymie d'unités militaires